Эрне́ст Либерати (; 22 марта 1906, Оран — 2 июня 1983) — французский футболист итальянского происхождения, крайний правый нападающий.

Начал карьеру в клубе «Амьен», в 1932 году перешёл в клуб «Лилль» (который тогда назывался «Фив» и «Олимпик Лилль»), в 1935 году перешёл в «Сошо-Монбельяр», затем по одному сезону выступал за «Валансьен-Анзен» и «Олимпик Марсель», в котором завершил карьеру в 1938 году.

За сборную Франции выступал с 1930 по 1934 год, за которую провёл 19 матчей и забил 4 гола. Либерати был участником первого чемпионата мира, на котором провёл 3 игры (именно он в первом матче против Мексики отдал голевой пас на Люсьена Лорана, который забил первый гол в истории чемпионатов мира). Также был участником квалификации ко второму чемпионату мира, проведя 1 матч с Люксембургом, забив 1 мяч. Также Либерати был участником знаменитого матча сборной Франции с Англией, в котором французы разгромили «родоначальников» футбола 5:2.

Итого: 19 матчей / 4 гола; 5 побед, 4 ничьих, 10 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Валансьен»